Нок (; , «холм») — деревня в Ирландии, находится в графстве Мейо (провинция Коннахт) на трассе .

Демография 
Население — 745 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население было 595 человек.

Данные переписи 2006 года:

Примечания

Ссылки 
 Святилище Девы Марии 

Населённые пункты графства Мейо